Roman Cichowski (1818–1889) – przedsiębiorca, powstaniec styczniowy
 Roman Cichowski (1878–1953) – adwokat, samorządowiec, prezydent Kielc w latach 1929–1934